

Introdução 

O CC2530 é uma implementação do conceito System On Chip SOC, desenvolvido pela empresa Texas Instruments. O chip incorpora um micro-processador da família 8051 da INTEL. E o protocolo ZigBee que permite que sejam criadas malhas de sensores sendo esta a principal função do do equipamento. Este é adequado principalmente para a criação de sistemas não-críticos para os quais conexões utilizando cabeamento convencional não sejam viáveis. Entre as características do padrão ZigBee de comunicação estão a baixa taxa de transferência de dados, o baixo consumo de energia e a resistência a falhas.

Computação